TINAG () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 476 амінокислот, а молекулярна маса — 54 605.

Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинна адгезія, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у позаклітинному матриксі, базальній мембрані.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Мембранні білки